Ізоля́тор (від ) — слово, що Має такі значення:

 Ізолятор — діелектрик, що погано проводить електричний струм, тепло тощо.
 Ізолятор Мотта
 Ізолятор — порцеляновий, пластмасовий виріб для кріплення проводів, шин та частин приладів, які знаходяться під електричною напругою. Розрізняють: лінійні — для кріплення проводів до опор ЛЕП; стаціонарні — для монтажу струмопровідних частин у розподільчих установках (РУ); апаратні — для кріплення і розділення деталей в електричних апаратах та машинах.
 Ізолятор — металевий відрізок короткозамкнутої на одному кінці 2-провідної або коаксіальної лінії довжиною ¼ довжини робочої радіохвилі. Має дуже великий електричний опір на другому кінці лінії. Використовується як опора НВЧ-конструкцій або як штучний зазор (обрив) на лінії.
 Ізолятор — камера попереднього утримання затриманих:
 Ізолятор тимчасового тримання
 Слідчий ізолятор
 Ізолятор — спеціальна палата, бокс, що використовується для карантину та лікування хворих на висококонтагіозні захворювання. Має герметичні двері, або має окремий вхід з вулиці, окремий санвузол, витяжну вентиляцію.
 Ізолятор - жаргонний шаховий термін на позначення ізольованого пішака, тобто такого, поряд із яким на двох сусідніх вертикалях відсутні інші пішаки, які могли б його підтримати, що робить самого такого пішака слабким, а поле перед ним зручним для розміщення ворожих фігур.

Література 
 
 ДНАОП 0.00-1.32-01. Правила улаштування електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. Київ. — 2001.